13-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.


Пехотные 
 13-я пехотная дивизия (Российская империя)
 Соединение, носившее наименование "13-я пехотная дивизия" с 1806 по 1820 год и с 1833 по 1835
 Соединение, носившее наименование "13-я пехотная дивизия" с 1820 по 1833 год
 Соединение, носившее наименование "13-я пехотная дивизия" с 1835 по 1918 год
 13-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 13-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)

Горные 
 13-я горная дивизия СС «Ханджар» (1-я хорватская)

Моторизованные 
 13-я пехотная моторизованная дивизия (вермахт)
 13-я мотострелковая дивизия (формирования 1960 года) (1960—1989)
 13-я мотострелковая дивизия (1957—1958)
 13-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР

Воздушно-десантные 
 13-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (1-го формирования)
 13-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (2-го формирования)

Танковые 
 13-я бронетанковая дивизия (США)
 13-я танковая дивизия (вермахт)
 13-я танковая дивизия (СССР)

Кавалерийские 
 13-я кавалерийская дивизия (Российская империя)

Артиллерийские 
 13-я ракетная Оренбургская Краснознаменная дивизия